Didiscus tenuis är en flockblommig växtart som först beskrevs av Dc., och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Didiscus tenuis ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tenuis